Annectocyma är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Hayward och Ryland 1985. Annectocyma ingår i familjen Annectocymidae. 

Annectocyma är enda släktet i familjen Annectocymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Annectocyma